Жива́я Це́рковь — одно из названий обновленческого раскола.
 Живая церковь — одна из обновленческих групп, возникшая в мае 1922 года и давшая неофициальное название всему обновленческому движению.
 Живая церковь — обновленческий журнал, печатный орган группы «Живая Церковь». Выходил с мая 1922 по февраль 1923 года. Всего вышло 11 номеров журнала.